Сульфа́ты ко́бальта — соли кобальта и серной кислоты.
 Сульфат кобальта(II) — кобальтовый купорос.
 Сульфат кобальта(III)

Соединения кобальта